

Населені пункти та їхні частини

 Бжозовець — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Бжозовець — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Бжозовець — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Бжозовець — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжозовець — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Бжозовець — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Бжозовець — частина села Кемпе в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Бжозовець — частина села Ґалюв у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжозовець — частина села Мужиново-Лесьне в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки